Juuko ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Juuko, ugandischer Fußballspieler
 Murushid Juuko (* 1994), ugandischer Fußballspieler